Ющик — фамилия. Известные носители:

 Ющик, Микола (род.1948) — словацкий политик.
 Ющик, Якуб (1893—1945) — польский скульптор.